Il singolare del Toray Pan Pacific Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Pam Shriver era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Martina Navrátilová ha battuto in finale 6–7, 6–3, 7–6 Lori McNeil.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Navrátilová (campionessa)
  Chris Evert (quarti di finale)
  Gabriela Sabatini (quarti di finale)
  Nataša Zvereva (secondo turno)

 Zina Garrison (semifinali) 
 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale) 
 Lori McNeil (finale) 
 Mary Joe Fernández (semifinali)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 1989